John Barrow (1735–1774) – angielski historyk i matematyk
 John Barrow (1764–1848) – angielski geograf i podróżnik
 John Barrow (1817–1874) – australijski polityk
 John Barrow – angielski piłkarz, pierwszy trener FC Barcelona (w 1917)
 John D. Barrow (1952–2020) – angielski fizyk i matematyk
 John Barrow (ur. 1955) – amerykański kongresman